Merzbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Merzbach, linker Zufluss der Rur in Linnich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Merzbach (Itz), rechter Zufluss der Itz bei Untermerzbach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Merzbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel in Issel, Stadt Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Merzbach (Zenn), linker Zufluss der Zenn bei Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Orte:
 Merzbach (Rheinbach), Wohnplatz von Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Merzbach (Trautskirchen), Dorf der Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Merzbach ist ein Familienname:
 Georg Merzbach (1868–1941), deutscher Schriftsteller und Sexualforscher
 Meta Merzbach (1872–1909), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Meta Illing
 Michael Merzbach (* 1965), deutscher Offizier
 Paul Merzbach (1888–1943), österreichischer Dramaturg und Regisseur
 Uta Merzbach (1933–2017), US-amerikanische Mathematikhistorikerin

Siehe auch:
 Märzbach
 Märzenbach
 Merzbacher
 Merzenbach
 Untermerzbach